Wudi ou Wu-ti fut le nom de plusieurs empereurs de Chine, et désigne en général l'empereur Wudi des Han (-141 à -87). Il peut néanmoins également s'agir de :

 l'impératrice Wudi (Zhou) (610-705), plus connu sous le nom de Wu Zetian. Seule femme à avoir porté le titre d'empereur de Chine ;
 Wudi (Wei), de son nom personnel Cao Cao (155-220). Nommé empereur fondateur de la dynastie Wei à titre posthume par son fils, l'empereur Wendi ;
 Wudi (Jin (265-420)), de son nom personnel Sima Yan, fondateur de la première dynastie Jin, qui régna de 265 à 290 ;
 Liu Yu, fondateur de la dynastie Song du Sud (420-479), qui régna de 420 à 422 ;
 Wudi (Liang), premier empereur de la dynastie Liang, qui régna de 502 à 549 ;
 le xian de Wudi (无棣县), subdivision administrative de la province du Shandong en Chine.